Беллино может означать:

 Беллино — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт
 Хранитель времени Беллино — персонаж сказочного цикла А. М. Волкова о Волшебной стране